"Wijs me de weg" (tradução portuguesa: "Mostra-me o caminho") foi a canção que representou os Países Baixos no Festival Eurovisão da Canção 1992, interpretada em neerlandês por Humphrey Campbell. Foi a vigésima-terceira e última canção a ser interpretada no festival, a seguir à canção alemã "Träume sind für alle da" interpretada pela banda Wind. Terminou a competição em nono lugar, tendo recebido um total de 67 pontos. Informações sobre a canção.

Autores 
A canção tinha letra e música de Edwin Schimscheimer e foi orquestrada por Harry van Hoof. Informações sobre a canção.

Letra e música 
A canção é um número moderado de uptempo. Campbell canta sobre a procura de uma verdade existencial da vida, Ela canta que a sua procura tem sido infrutífera, mas pede aos seus ouvintes para "mostrarem-me o caminho" para diversas coisas, incluindo "amar sempre". Letra da canção.

Versões 
Campbell gravou esta canção numa versão inglês "Open Your Eyes". Informações sobre a canção.

Ligações externas 
 

Países Baixos no Festival Eurovisão da Canção
Canções dos Países Baixos
Canções em neerlandês
Canções do Festival Eurovisão da Canção
Canções de 1992